Rosa Mina Schärer, nota come Lys Assia – cantante svizzera
 Erich Schärer – bobbista svizzero
 Peter Schärer – bobbista svizzero
 Sandro Schärer –  arbitro di calcio svizzero
 Willy Schärer – mezzofondista svizzero